Ziegelmehl steht für:
 einen Baustoff, siehe Ziegelmehl (Baustoff)
 eine Trübung von Urin, siehe Ziegelmehlsediment